In 2022 werd de 26ste editie van de Copa Rio gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 10 augustus tot 15 oktober. Volta Redonda werd kampioen.

De winnaar krijgt het recht te kiezen om in 2023 deel te nemen aan de Copa do Brasil of de Série D, de vicekampioen nam dan aan de andere competitie deel.

Toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Rio (staatsbeker)
Rio Copa